I'm with You (álbum), um álbum de 2011 da banda Red Hot Chili Peppers
I'm with You Tour, a turnê desse álbum
 "I'm with You" (canção), uma canção de 2002 da cantora Avril Lavigne

Desambiguações de música